Santa Lucía kan syfta på:

Argentina 

 Santa Lucía, Corrientes, 
 Santa Lucía kommun, Argentina, 
 Santa Lucía, San Juan, 
 Ingenio Santa Lucía, ort, Tucumán,

Colombia 

 Santa Lucía kommun, Colombia, 
 Santa Lucía, Colombia,

Ecuador 

 Santa Lucía, Ecuador,

Guatemala 

 Municipio de Santa Lucía Utatlán, kommun i Departamento de Sololá
 Santa Lucía Utatlán, kommunhuvudort, Departamento de Sololá, 
 Municipio de Santa Lucía Milpas Altas, kommun i Departamento de Sacatepéquez
 Santa Lucía Milpas Altas, kommunhuvudort, Departamento de Sacatepéquez, 
 Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, kommun i Departamento de Escuintla
 Santa Lucía Cotzumalguapa, kommunhuvudort, Departamento de Escuintla,

Honduras 

 Santa Lucía, Ocotepeque, 
 Santa Lucía kommun, Francisco Morazán, 
 Santa Lucía, Francisco Morazán, 
 Santa Lucía kommun, Intibucá,

Kuba 

 Rafael Freyre, ort, Provincia de Holguín,

Mexiko 

 Santa Lucía, Pedro Ascencio Alquisiras, 
 Santa Lucía, Hidalgo, Calnali, 
 Santa Lucía, Quintana Roo, Felipe Carrillo Puerto, 
 Santa Lucía, Acambay de Ruíz Castañeda, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Santa Lucía, Sinaloa, Concordia, 
 Santa Lucía, Jalpa de Méndez, 
 Santa Lucía, Ocosingo, 
 Santa Lucía, Cunduacán, 
 Santa Lucía, Macuspana, 
 Santa Lucía, Puebla, Tenampulco, 
 Santa Lucía, Tierra Blanca, 
 Santa Lucía, Morelos, Jantetelco, 
 Santa Lucía, Guanajuato, Dolores Hidalgo, 
 Santa Lucía, Copainalá, 
 Santa Lucía, Juchique de Ferrer, 
 Santa Lucía, Cacahoatán, 
 Santa Lucía, Santa Cruz Zenzontepec, 
 Santa Lucía, Zumpango, 
 Santa Lucía, Ocuilan, delstaten Mexiko

Nicaragua 

 Santa Lucía, Nicaragua – kommun
 Santa Lucía (ort i Nicaragua), Boaco,

Spanien 

 Santa Lucía, Spanien, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas,